Kingston je često ime za neko naselje, a samo ime dolazi kao sažeti oblik od engleskih riječiju "King's Town" (Kraljev grad):

Zemljopis

Australija
Kingston, teritorij australskog glavnog grada, predgrađe Canberre
Kingston, otok Norfolk, glavni grad
Kingston, Queensland, predgrađe Logan Cityja
Kingston SE, Južna Australija, često zvan samo Kingston
Kingston na Murrayu, Južna Australia
Kingston, Tasmanija, grad južno od Hobarta
Kingston, Viktorija, grad blizu Creswicka
Grad Kingston, Viktorija, lokalno vladino područje u Viktoriji, Australija
Kingston, izborna jedinica, Australija, savezna izborna jedinica u Australiji koja pokriva južna adelaidska predgrađa

Kanada
Kingston, Novi Brunswick
Kingston, Newfoundland
Kingston, Nova Škotska
Kingston, Ontario

Jamajka
Kingston, glavni grad

Novi Zeland
Kingston, Novi Zeland

UK

Engleska
 Kingston, Cambridgeshire
 Kingston, Devon
 Kingston, otok Wight
 Kingston, Kent
 Kingston, Hampshire
 Kingston, Purbeck, Dorset
 Kingston, North Dorset
 Kingston, Milton Keynes
 Kingston Bagpuize, Oxfordshire (formerly Berkshire)
 Kingston kod Ferringa, Zapadni Sussex
 Kingston na Moru, Zapadni Sussex
 Kingston kod Lewesa, Istočni Sussex
 Kingston na Soaru, Nottinghamshire
 Kingston Seymour, Somerset
 Kingston St Mary, Somerset
 Kingston na Hullu, grad u Istočnom Yorkshireu, obično zvanim Hull
 Kingston na Temzi
 kraljevski borough kraljevski borough Kingston na Temzi, Veliki London

Škotska
Kingston, Istočni Lothian
Kingston, Moray

SAD
Kingston, Kalifornija, okrug Kings
Kingston, okrug Fresno, Kalifornija
Kingston, Georgia
Kingston, Illinois
Kingston, Louisiana
Kingston, Maryland
Kingston, Massachusetts 
Kingston, Michigan
Kingston, Minnesota
Kingston, Missouri
Kingston, Nevada
Kingston, New Hampshire
Kingston, New Jersey
Kingston, New York, izvorni glavni grad savezne države New York
Kingston, Ohio
Kingston, Oklahoma
Kingston, Pennsylvania
Kingston, Rhode Island
Kingston, Tennessee
Kingston, Texas (okrug Hunt)
Kingston, Utah
Kingston, Washington
Kingston Township

Osobe
Alex Kingston, engleska glumica
Charles Kingston, australski političar
Jack Kingston, američki političar
Kiwi Kingston, novozelandski glumac i hrvač

Vidi 
Kingston Road
Kingston Bridge
Kingstone
Kington
Kingstown
Kinston